Petereit ist der Familienname folgender Personen:

 David Petereit (* 1981), deutscher Rechtsextremist
 Dieter Petereit, deutscher Bassist
 Reinhard Petereit (* 1960), deutscher Rockmusiker